Prunaru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Prunaru (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Prunaru (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman